Трёхсвятское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Трёхсвятское (позже Карла Маркса) — прежнее название села Кайнар Толебийского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Трёхсвятское — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Трёхсвятское — село в Дмитровском районе Московской области.
 Трёхсвятское — прежнее название города Елабуга в Татарстане.